Tenisowy turniej WTA Gaz de France Budapest Grand Prix 2008 odbył się w dniach 5 - 13 lipca w węgierskim Budapeszcie na kortach ziemnych. Pula nagród wyniosła 175 000 dolarów.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju

2008 w tenisie ziemnym
2008
2008 na Węgrzech